Рядок — в тексті, це кілька слів, літер або інших знаків, написаних чи надрукованих в одну лінію.
 Рядок (програмування) — в мові програмування і інформатики, це ланцюжок символів (літер, цифр, та інших знаків).